Диаграмма состояния физической системы — это графическое изображение состояний физической системы, обычно в декартовой системе координат, на осях которой отложены численные значения определённых параметров состояния системы.

Координатная плоскость 
В астрономии для описания систем и положения точек координаты точек задаются совокупностью или физической величиной фиксированного размера однозначно определяющими положение объектов на плоскости пересекающимися в точке О осями Y′Y и X′X или лучами ОY′ОY и ОX′ОX и иными дополнительными лучами. Таким образом, эти все лучи и О декартовой системы координат являются системой координат начало координат времени (или время как координаты пространства-времени), измерением (исчислением) времени или отрезком (промежутком) времени от точки до точки весеннего равноденствия от точек равноденствия до точек солнцестояния как событие в физике и интервал в теории относительности. Координаты времени стандартные единицы измерения времени, используемые в календаре. В мире, в этом смысле, можно говорить о начале конце координат астрономического времени (астрономических времён года) или о состоянии мира. Вектор (или радиус-вектор) одномерных величин (например, отрезок, промежуток или явления) или ось времени производится от О или множественные оси пересекаются в О. Все оси времени являются прямой или все полуоси времени являются частью прямой, а точки моментами времени параметризуются одной временной координатой точками равноденствия (весна, осень) и солнцестояния (лето, зима) ОYОY′ и ОX′ОX соответственно и с взаимно перпендикулярными координатными осями (полуосями) и иными (перекрёстными) собственными множественными осями (полуосями), векторами, точками на декартовой плоскости или в пространстве (например, диаграмма сетчатая или диаграмма рассеяния в полярных координатах как значения октан). Отсчёт времени относительно момента времени астрономические времена года. Ось Y направлена в точки равноденствия.

Ось координат

Координатные оси инвариантные величины (или инвариантная шкала) 
Ось координат может быть шкалой (или инвариантной шкалой). Так, по воображаемой оси (полуоси) YY' (весна, осень), по — X'X (лето, зима), как в диаграмме сетчатая точки. Эти оси (полуоси) YY' и X'X направлены в точки равноденствия (весна, осень) и в точки солнцестояния (лето, зима) соответственно. Начало конец координат фиксировано. В мире, в этом смысле, можно говорить о состоянии мира.

Координатные оси ось (или оси) симметрии 
Ось координат может быть осью или осями (полуосями) симметрии. Так, по воображаемой оси (полуоси) YY' ось симметрии или ось вращения, по — X'X ось центральной симметрии относительно О, как в диаграмме сетчатая точки.

Преобразование симплексов 
Диаграмму можно использовать для преобразования симплексов низшей размерности, например, точки в треугольник, в пределах фиксированного объекта (явления) или процесса.

Качество диаграмм 
На качество диаграмм может оказывать мощность множества, особенно в реальных системах и чётность и время. Например, отсутствие или нарушение симметрии — асимметрия. Хотя рассматриваемый процесс относятся к числу фундаментальных понятий и фундаментальных теорий. В мире известны фундаментальные физические асимметрии, начиная с времени.

См. также 

 Состояние
 Физическая модель

Примечания 

http://ec-dejavu.ru/s/Simultaneity.html

Ссылки 
 
 https://bigenc.ru/physics/text/1954184

Диаграммы